Пятигорское — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Пятигорское — село в Жаркаинском районе Акмолинской области.

Украина 
 Пятигорское — посёлок в Балаклейском районе Харьковской области.